Kelurahan Mudal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Mudal (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 110,01), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Mudal (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 109,93), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar